Ідеальний чоловік (п'єса) — п'єса Оскара Вайлда.
 Ідеальний чоловік (фільм, 1980) — радянський фільм 1980 року, к/ст. «Мосфільм», реж. В. Георгієв.
 Ідеальний чоловік (фільм, 1999) — фільм 1999 року.
 Ідеальний чоловік (фільм, 2005) — фільм 2005 року.